Hindman ist der Name von

Personen:

 Daniel T. Hindman (* 1839), US-amerikanischer Politiker
 Dorothy Hindman (* 1966), US-amerikanische Komponistin und Musikpädagogin
 Earl Hindman (1942–2003), US-amerikanischer Schauspieler
 James R. Hindman (1839–1912), US-amerikanischer Politiker
 John Hindman, US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Fernsehproduzent
 Matthew Hindman (* 1976), Professor für Politikwissenschaft an der University of Arizona
 Thomas Carmichael Hindman (1828–1868), Generalmajor in der Konföderierten Armee
 William Hindman (1743–1822), US-amerikanischer Politiker

Orte:
 Hindman (Kentucky)

Siehe auch:

 Hyndman